Nogales (Chili), een gemeente in de Chileense regio Valparaíso
 Nogales (Sonora), een plaats in de Mexicaanse staat Sonora
 Nogales (Veracruz), een plaats in de Mexicaanse staat Veracruz
 Nogales (Arizona), een plaats in de Amerikaanse staat Arizona
 Nogales (Badajoz), een gemeente in de Spaanse provincie Badajoz in de regio Extremadura